Guido Borgianni – pittore italiano
Orazio Borgianni – pittore italiano